Die Woiwodschaft Danzig (polnisch województwo gdańskie) war eine polnische Verwaltungseinheit, die 1999 in der Woiwodschaft Pommern aufging. Sie umfasste in ihrer Geschichte unterschiedliche Bezirke:

 Woiwodschaft Danzig (1945–1975)
 Woiwodschaft Danzig (1975–1998)